Nagai se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Shinji Nagai
 Masaji Nagai

Vezi și 
 Nagai (nume)